Machurucuto peut désigner :

Toponymes

Machurucuto : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedro Gual dans l'État de Miranda ;
 Machurucuto : capitale de la paroisse civile de Machurucuto de la municipalité de Pedro Gual dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme